Kapel der zeelieden (Saint-Valery-sur-Somme) - Frankrijk
 Zeeliedenkapel - Boulogne-sur-Mer, Frankrijk